Russell Hicks se poate referi la:

 Russell Hicks (actor), un actor american 
 Russell Hicks (baschetbalist), un baschetbalist canadian